Renovation steht für:

 Renovation, schweizerisch für Renovierung
 im Rechtswesen die erneuerte Verzeichnung von Besitz- und Rechtsverhältnissen, siehe Novation